Коњиковићи може бити:

 Коњиковићи (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Коњиковићи (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ